Nikopolis (griechisch  von  „Sieg“ und  „Stadt“; lateinisch Nicopolis) ist:

Name eines Ortes:
 Nikopol (Bulgarien), die heutige Stadt an der Donau

in der antiken Geographie:
 Nikopolis (Epirus) (Actia Nicopolis), Stadt in Epirus
 Nikopolis (Armenien), Stadt in Kleinarmenien, das heutige Koyulhisar in der Provinz Sivas, Türkei
 Nikopolis (Bithynien), Stadt in Bithynien
 Nikopolis (Kappadokien), Stadt am Lykos in Kappadokien, von Pompeius 66 v. Chr. wegen eines Sieges über Mithridates neu begründet, beim heutigen Yešilyayla in der Türkei
 Nikopolis (Kilikien), Stadt am Südostfuß des Amanos in Kilikien, beim heutigen İslahiye in der Türkei
 Nikopolis (Ägypten), später Iuliopolis, Legionsstandort bei Alexandria in Ägypten
 Nicopolis ad Istrum, Stadt im Mösien am Fuß des Berges Haimos (daher auch Nicopolis ad Haemum), jetzt Dorf Nikjup in Bulgarien
 Nicopolis ad Nestum, Stadt in Mösien am Oberlauf des Nestos, im heutigen Südwestbulgarien, Oblast Blagoewgrad
 Nicopolis ad Iaterum, Stadt in Mösien an der Mündung des Iatros (der heutigen Jantra) in die Donau
 Emmaus Nikopolis, Stadt in Judäa

in der mittelalterlichen Geographie:
 Nikopolis (byzantinisches Thema), byzantinischer Verwaltungsbezirk im heutigen Westgriechenland und Südalbanien

Titularbistum oder -erzbistum:
 Nicopolis in Armenia
 Titularerzbistum Nicopolis in Epiro, auf die Nikopolis in Epiros zurückgehendes Titularerzbistum
 Titularerzbistum Nicopolis ad Nestum, auf Nicopolis ad Nestum zurückgehendes Titularerzbistum
 Titularbistum Nicopolis ad Iaterum, Titularbistum

Siehe auch:
 Karl Franz Neander von Petersheide (Karl Franz Neander von Nicopolis; 1626–1693), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof sowie Generalvikar und Offizial in Breslau
 Nikopol